Río del Medio (Aragua), un río en Venezuela;
 Río del Medio (Pulido), o río Ramadillas, un afluente del río Pulido, en la cuenca del río Copiapó. 
 Río del Medio (Penitente), un tributario del río Penitente(s), en la cuenca binacional del río Gallegos.